Ben E. King – amerykański piosenkarz i kompozytor.
 Ben King – amerykański gitarzysta
 Ben King – amerykański kolarz
 Benjamin King – amerykański aktor